Jorritsma is een Friese achternaam.

 Nederlandse personen

 Aletta Jorritsma (1989), roeister
 Annemarie Jorritsma (1950), politica
 Gerben Jorritsma (1993), langebaanschaatser
 Hans Jorritsma (1949), oud-hockeyspeler en teammanager bij het Nederlands voetbalelftal
 John Jorritsma (1956), politicus
 Joke Jorritsma-van Oosten (1941), oud-Tweede Kamerlid
 Jorrit Jorritsma (1945-2012), schaatser, schaatscoach en radioverslaggever
 Rely Jorritsma (1905-1952), dichter
 Theodorus Johannes Jorritsma (1830-1877), dirigerend officier van gezondheid eerste klasse en ridder Militaire Willems-Orde